Letteratura
La Strada (The Street) – racconto breve di Howard Phillips Lovecraft del 1920
La strada – romanzo di Cormac McCarthy del 2006
La strada – rivista italiana di poesia (1946-47)

Cinema
La strada (Die Straße) – film di Karl Grüne del 1923
La strada – film di Federico Fellini del 1954

Musica
La strada – canzone di Riccardo Fogli in un 45 giri del 1981
La strada – canzone di Max Pezzali dell'album Time Out del 2007
La Strada – gruppo musicale New wave/Alternative rock serbo di Novi Sad

Altro
La strada – balletto in un unico atto, tratto dall'omonimo film di Federico Fellini
La Strada – frazione di Brisighella in provincia di Ravenna